Mykulytschi (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 2700 Einwohnern (2011).

Das Anfang des 15. Jahrhunderts erstmals schriftlich erwähnte Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen, 31 km² großen Landratsgemeinde im Osten des Rajon Borodjanka.

Die Ortschaft liegt am Ufer des Topirez (), einem 13 km langen Nebenfluss des zum Irpin fließenden Rokatsch () zwischen den Siedlungen städtischen Typs Klawdijewo-Tarassowe im Westen und Nemischajewe im Osten.

Durch das Dorf verläuft die Fernstraße M 07/ E 373, über die das  Rajonzentrum Borodjanka nach 15 km in nordwestliche und Kiew nach 40 km in südöstliche Richtung zu erreichen ist.

Weblinks 
 Ortsgeschichte Mykulytschi in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
 Webseite zum Dorf auf mykulychi-hram.in; (ukrainisch)
 Webseite des Gemeinderates auf rada.info; (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Ersterwähnung im 15. Jahrhundert
Rajon Borodjanka